Un antre (mot masculin) peut être :
 une tanière servant de refuge-habitat pour les animaux sauvages.
 une habitation de personne asociale et/ou sauvage.
 en anatomie, un antre est une cavité naturelle de quelques organes du corps humain, par exemple :
 l'antre du pylore

Voir aussi 
 Antre des Damnés
 Lac d'Antre
 L'Antre
 L'Antre de la sorcière
 L'Antre de la terreur
 L'Antre de l'araignée
 L'Antre des esprits
 L'Antre du basilic
 L'Antre du Crapaud